Иван Тарасьевич Грамотин (? — ) — подьячий, а затем думный дьяк, печатник (1636) видный деятель Смутного времени, трижды, при разных государях, возглавлял Посольский приказ.

Биография 
Иван Тарасьевич Грамотин родился в дворянской семье. Отец Курбат-Тарас Григорьевич, татарского происхождения, коломенский помещик, дьяк и член посольства к Стефану Батория (1578). 

Иван Тарасьевич подьячий в посольстве к немецкому королю Рудольфу II (1595).

Назначен в дьяки Поместного приказа (1603-февраль 1604). Отправлен Борисом Годуновым против Лжедмитрия I, выдававшего себя за Дмитрия Углицкого, на северщину в составе большого войска (ноябрь 1604), однако Грамотин присягнул на верность самозванцу, который и пожаловал его в думные дьяки.Вёл переговоры с польскими послами (1606).

Он вновь совершил измену, на этот раз Лжедмитриию I, перейдя на сторону Василия Шуйского, однако Шуйский, наслышанный о предательстве Ивана Грамотина, отлучил его от двора, отправив дьяком в город Псков (1606). Это никак не соответствовало желаниям Грамотина занимать видное место возле российского престола, поэтому уже через два года он сбежал в Тушино, где вновь принёс присягу, на этот раз Лжедмитрию II. Новый господин послал Ивана Грамотина в Сергиев Посад уговорить монахов Троице-Сергиевой лавры признать новую власть.

Став агентом царя Речи Посполитой Сигизмунда III (1609-1610), участвовал в боярском посольстве к польскому королю Сигизмунду III для приглашения на престол его старшего сына королевича Владислава.

После низложения с трона Василия Шуйского (1610), Иван Тарасьевич пожалован Сигизмундом в печатники и поставлен руководителем Поместного и Посольского приказов.

С Михаилом Глебовичем Салтыковым, Иваном Петровичем Шереметевым и князем Василием Васильевичем Голицыным уговаривал жителей Москвы не сопротивляться и дозволить вступить в город польскому отряду во главе с гетманом Речи Посполитой Станиславом Жолкевским (сентябрь 1610).

Приехал в Польшу, куда его послали, чтобы максимально ускорить приезд Владислава (1612). После Московской битвы (последствия которой были описаны польским хронистом XVII века Кобержицким так: «Поляки понесли такую значительную потерю, что её ничем уже нельзя было вознаградить. Колесо фортуны повернулось — надежда завладеть целым Московским государством рушилась невозвратно») Грамотин уже не спешил вернуться в Россию и до 1617 года оставался в Варшаве.

Вернулся в Москву (начало 1618), сумел добиться подтверждения звания думного дьяка, благодаря чему продолжил службу в Новгородской чети и Посольском приказе.

По возвращении (1618) в город Патриарха Московского и всея Руси Филарета (Романова), Ивану Грамотину стали поручать важные государственные дела. Грамотин вёл переговоры с послами из Англии и Турции (1621 и 1622). Участвует в исследовании и установлении подлинности Ризы Господней, подаренной иранским шахом Аббасом I Великим (1625).

Однако всё это время Иван Грамотин не оставляет свойственные ему интриги и происки, и в 1626 году терпению Филарета приходит конец. Он лично настоял, чтобы думный дьяк был отправлен в город Алатырь. После смерти Филарета, Грамотин смог вновь вернуться в Москву (1633), где добился милости государя, получил титул дворянина. Пожалован в печатники с правом писаться с «вичем» (1634). С момента своего возвращения в Москву и до самой смерти  Иван Тарасьевич вёл активную внешнеполитическую деятельность. Умер († 1638) приняв иночество с именем Иоиля и погребён в Троице-Сергиевой лавре.

Российский историк Сергей Фёдорович Платонов даёт такое описание Ивану Грамотину:
 «еще в Тушине при втором Самозванце привык к общению с поляками и усвоил польский язык; при Гонсевском он обратился в «милостивого пана», весьма влиятельного среди ополяченной московской администрации. Его сближению с поляками помогло и то, что в молодости он простым подьячим ездил два раза в посольствах в Германию, побывал в Чехии, в Гамбурге и Любеке, в Лейпциге, Дрездене, Нюрнберге и других городах. Это знал Масса, ведший с Грамотиным деловые переговоры, и дал о нем такой отзыв: Грамотин “бывший послом при Римском императоре, похож на немецкого уроженца, умен и рассудителен во всем и многому научился в плену у поляков и пруссаков”. Надо только помнить, что “плен” Грамотина был не военным, а, так сказать, духовным и добровольным. Он сам тянулся к иностранцам и без принуждения усвоил немецкое обличье и польский язык…».

Семья 
Сын — Иван Иванович Грамотин.

Примечания

Литература 
 
 Пуцилло М. П. Думный дьяк Иван Тарасьевич Грамотин. (1606—1638). — СПб., 1878.

Персоналии:Смутное время

Персоналии XVII века
Тушинский лагерь
Дьяки
Главы Посольского приказа